Дрожжино — топоним:

 Дрожжино — посёлок городского типа в Ленинском городском округе Московской области.
 Дрожжино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Дрожжино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Дрожжино — деревня в Угранском районе Смоленской области.